HNLMS Abraham Crijnssen — корабли ВМС Нидерландов:

 HNLMS Abraham Crijnssen — минный тральщик.
 HNLMS Abraham Crijnssen — фрегат.